La Treća hrvatska nogometna liga 1992, conosciuta anche come 3.HNL 1992, è stata la 1ª edizione della  Treća HNL del campionato di calcio croato. Rappresentava il 3º livello della "piramide calcistica" ed è stata disputata nella primavera del 1992.

Zona Ovest

Finale

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE 1º POSTO

 Promosse in 2.HNL 1992-93: Rovigno e Nehaj Senj

Zona Nord

Finali

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE 3º POSTO

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE 1º POSTO

 Promosse in 2.HNL 1992-93: Bjelovar, Vrapče Zagabria, Dubrava, Slaven Belupo e Čakovec

Zona Est
 Non disputato a causa della guerra
 Promosse in 2.HNL 1992-93: Spačva Vinkovci, Mladost Cerić e Jedinstvo Donji Miholjac

Zona Sud

Finale
???

 Promosse in 2.HNL 1992-93: Jadran Kaštel Sućurac e Croatia Zmijavci

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1992
Druga Liga 1992
Hrvatski nogometni kup 1991-1992

Collegamenti esterni 

1992
Calcio nel 1992
Calcio nel 1993